Melun bezeichnet:
 Melun, Stadt im französischen Département Seine-et-Marne
 Grafschaft Melun
 Melun (Adelsgeschlecht), französisches Adelsgeschlecht

Melun ist der Familienname folgender Personen:
 Charles de Melun († 1468), Großmeister von Frankreich